Bin Abd al-Aziz Al Saud () può riferirsi a:
 'Abd al-Ilah bin 'Abd al-'Aziz Al Sa'ud – politico saudita
 ʿAbd al-Majīd bin ʿAbd al-ʿAzīz Āl Saʿūd – politico saudita
 'Abd al-Rahman bin 'Abd al-'Aziz Al Sa'ud – politico e imprenditore saudita
 Abd al-Muhsin bin Abd al-Aziz Al Sa'ud – principe, politico e poeta saudita
 Ahmad bin 'Abd al-'Aziz Al Sa'ud – politico e imprenditore saudita
 Badr bin Abd al-Aziz Al Sa'ud – principe, politico e militare saudita
 Bandar bin Abd al-Aziz Al Sa'ud – principe e imprenditore saudita
 Hamud bin 'Abd al-'Aziz Al Sa'ud – principe saudita
 Hathlūl bin Abd al-Aziz Al Saud – principe, diplomatico e dirigente sportivo saudita
 Hathloul bin Abd al-Aziz Al Saud – principe e dirigente sportivo saudita
 Fawwaz bin Abd al-Aziz Al Saud – principe, politico e imprenditore saudita
 Mamduh bin 'Abd al-'Aziz Al Sa'ud – politico saudita
 Mansur bin Abd al-Aziz Al Sa'ud – principe e politico saudita
 Mashhur bin 'Abd al-'Aziz Al Sa'ud – principe saudita
 Mish'al bin Abd al-Aziz Al Sa'ud – principe, politico e imprenditore saudita
 Mishari bin Abd al-Aziz Al Saud – principe e aviatore saudita
 Muhammad bin Abd al-Aziz Al Sa'ud – principe e politico saudita
 Musa'id bin Abd al-Aziz Al Sa'ud – principe saudita
 Mut'ib bin 'Abd al-'Aziz Al Sa'ud – principe, politico e imprenditore saudita
 Nasser bin Abd al-Aziz Al Sa'ud – principe e politico saudita
 Sa'd bin Abd al-Aziz Al Sa'ud – politico saudita
 Sattam bin 'Abd al-'Aziz Al Sa'ud – principe e politico saudita
 Talal bin Abd al-Aziz Al Sa'ud – principe, politico e imprenditore saudita
 Thamir bin Abd al-Aziz Al Saud – principe saudita
 Turki I bin Abd al-Aziz Al Sa'ud – principe saudita
 Turki II bin Abd al-Aziz Al Sa'ud – principe, politico e imprenditore saudita